Бас-Тер (фр. Basse-Terre) — многозначный термин.

 Бас-Тер — город на острове Гваделупа (Малые Антильские острова), административный центр Французской Гваделупы. 
 Бас-Тер (округ) — округ во Франции, один из округов в регионе Гваделупа. 
 Бас-Тер (остров) — остров в Карибском море, Атлантического океана, в центральной части архипелага Малые Антильские острова.